(Tafel)suiker of kristalsuiker
 Palmsuiker of Javaanse suiker (Gula Jawa)
 Rietsuiker, (tafel)suiker gemaakt van suikerriet
 Bietsuiker, (tafel)suiker gemaakt van suikerbiet
 Basterdsuiker, fijngemalen (tafel)suiker met invertsuiker
 Invertsuiker, mengsel van druivensuiker en vruchtensuiker
 In de fysiologie kleine koolhydraat-moleculen: mono- en disachariden, bijvoorbeeld:
 Fructose of vruchtensuiker
 Glucose of druivensuiker
 Sacharose (= kristalsuiker)
 Lactose of melksuiker
 Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte of kortweg suiker genoemd